Антонио Гаргалло Мехиа (Мадрид, 1918 г. — Хака (Уэска) 18 августа 1937 г.) — испанский Свидетель Иеговы, казнен во время Гражданской войны за отказ присоединиться к франкистской армии. Считается одним из первых отказчиков от военной службы по соображениям совести в Испании.

Его отец был сотрудником тюрьмы, в 1930-х годах работавшим в Хаке. В 1934 году он был направлен в Сарагосу, где и состоялось знакомство Антонио (который учился на чертежника, но работал в пекарне) со Свидетелями Иеговы. Однако обратился в новую веру он двумя годами позже, в начале 1936 года двумя английскими миссионерами, и был крещен в мае на реке Эбро. С тех пор он оставил свою работу и посвятил себя проповедованию в Арагоне. В возрасте 19 лет в августе 1937 года его призвали в франкистскую армию. Его пунктом назначения был 17-й арагонский полк из Хаки. К тому времени Гражданская война шла уже год.

Под давлением матери и сестры он появился в бараке и даже надел форму. Исследование так называемого «христианского нейтралитета» и отказа от военной службы по соображениям совести ещё не было опубликовано в «Сторожевой башне», международном журнале Свидетелей Иеговы, который отражал бы позицию Свидетелей Иеговы относительно их участия в армии (хотя 1 июля 1920 года «Сторожевая башня» опубликовала исследование о «политическом нейтралитете» и «приверженности Царству Божьему», отвергая политику народов «этого мира»). Антонио Гаргалло во время присяги перед флагом сообщил своему начальству, что его вера (в соответствии с толкованием библейского отрывка об Исайе) не позволяет ему взяться за оружие. Даже под угрозами Антонио не изменил своего мнения, дезертировал и пытался бежать во Францию через порт Сомпор. Однако 17 августа он был арестован в Канфранке и вернулся в казармы в Хаке. На суде военного трибунала ему предоставили выбор: пойти на фронт или быть расстрелянным. Антонио предпочел остаться верным своим религиозным убеждениям и отказался брать в руки оружие.

Перед казнью, 18 августа 1937, он написал матери и сестре, которые были католичками и не понимали его решимости (это письмо десятилетиями хранившееся в военных архивах, так и не попало в их руки):В тот день его расстреляли. Солдаты расстрела сообщили, что Антонио воспевал хвалу Иегове по дороге на казнь.

Для своих единоверцев Антонио Гаргалло —  мученик и образец для подражания для тех, кто действует, руководствуясь своими самыми сокровенными убеждениями».

Ссылки 
 Расстрелян за отказ взяться за оружие, статья в El Mundo, 18 июля 2011 г.
 Противник смерти, статья в El Periódico de Aragón, 20 августа 2006 г.
 Антонио Гаргалло, (1918—1937) отказчик от военной службы по убеждениям застрелен в Хака (Уэска) 18 августа 1937 года.
 Письмо Антонио Гаргалло матери и сестре.
 Захват партии.

Родившиеся в Мадриде
Сознательные отказчики
Свидетели Иеговы